Planet Earth (documentaire), een documentaire van de BBC
Planet Earth (Prince), een muziekalbum van Prince
Planet Earth (Mighty Diamonds), een muziekalbum van Mighty Diamonds
Planet Earth (nummer), een nummer van Michael Jackson
Planet Earth (televisiefilm), een Sf-actiefilm uit 1974 van Marc Daniels. Pilot van een geflopte door Gene Roddenberry te schrijven en produceren serie.